

Населені пункти та їхні частини
 Шаркі — село в гміні Кшепіце Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Шаркі — село в гміні Лельково Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Шаркі — село в гміні Новий Томишль Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Шаркі — частина міста Мшана-Дольна в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Шаркі — лісова осада в гміні Карґова Зеленогурського повіту Любуського воєводства

Примітки